Angela est un patronyme italien pouvant désigner:

Patronyme
Alberto Angela (né en 1962), paléontologue et vulgarisateur italien
 (1875-1949), docteur et Juste parmi les nations italien
Piero Angela (né en 1928), journaliste et vulgarisateur italien

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme italien